All for You – singolo dei Black Label Society del 2000, dall'album Stronger Than Death
 All for You – album di Janet Jackson del 2001
 All for You – singolo di Janet Jackson del 2001
 All for You – album degli Annihilator del 2004
 All For You (A Dedication To The Nat King Cole Trio) – album di Diana Krall del 1996